Edward M. Bassett (1863–1948) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów z Nowego Jorku
 Edward Charles Bassett (1921–1999) – amerykański architekt
 Edward Bassett – australijski curler